Бреза ( — деревня и община района Наместово Жилинского края Словакии.

Расположена на Подбескидском нагорье в исторической области О́рава на берегу реки Бяла-Орава, в 10 км от районного центра города Наместово. Площадь — 22,52 км². Член Ассоциации горных поселений Словакии.

Население 
Население на 31 декабря 2020 года — 1 625 человек.

История 
Впервые упоминается 1593 году.

Достопримечательности 
 Римско — католическая церковь Богоматери Снежной 1908 года
 Часовня Богоматери Семи скорбей 1590 г. на местном кладбище
 Церковь Марии Матери Церкви 1617 г.

Ссылки 
 Сайт Бреза

Населённые пункты Словакии